Agne Simonsson – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Hans Simonsson – ex tennista svedese
 Philip Simonsson – nobile norvegese
 Stefan Simonsson – ex tennista svedese